Adiel es un nombre hebreo cuya traducción es Adorno de Dios o La Joya de Dios. Este nombre se refiere a los siguientes personajes en la Biblia:

 Adiel, padre de Asmavet.
 Adiel es un nombre que se da a Simeón en el Libro de las Crónicas.
 Adiel es el nombre de un linaje sacerdotal que aparece en el mismo Libro de las Crónicas.

Bibliografía 
 

Personajes del Antiguo Testamento